Chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio, a Boston
 Chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio, a Roma